Кропива — рід рослин родини Кропивні.
 Кропива (артилерія) — український артилерійський розвідувально-ударний комплекс.